Арно́льдов — русская фамилия.

Известные носители 
 Арнольдов, Арон Маркович (Шейнфайн; 1894—1937) — железнодорожник, краевед, начальник Карело-Мурманского комбината.
 Арнольдов, Арнольд Аркадьевич (псевдоним Авраама Израилевича Кессельмана, 1893—1938) — советский политический деятель, чекист.
 
 Арнольдов, Лев Валентинович (1894—до 1946) — русский китаевед и публицист.
Арнольдов, Михаил Николаевич (род. 1934) — советский и российский метролог.